Filipeta - um panfleto
Wright Flyer - considerado por muitos o primeiro objeto mais pesado que o ar a voar
Ou ainda:
Philadelphia Flyers - time profissional americano de hóquei no gelo 

Desambiguação